Willmott kan som auktorsförkortning betyda:

 Ellen Ann Willmott
 Keith R. Willmott

Robotskapade auktorsförkortningar